Евгений Степанович Коковин (, Архангельск — 7 августа 1977, Архангельск) — детский советский писатель, автор известной повести «Детство в Соломбале». Общий тираж его книг превысил 2,5 миллиона экземпляров.

Биография 
Евгений Степанович Коковин родился 9 января 1913 года в Соломбальском районе Архангельска, в многодетной семье потомственного моряка Степана Андреевича Коковина. Окончил Архангельскую школу морского ученичества и несколько навигаций плавал машинистом на каботажных судах Советского торгового флота. Летом 1929 года познакомился с Аркадием Петровичем Гайдаром, работавшим в то время в архангельской газете «Правда Севера». Гайдар оказал большое влияние на его последующее творчество. В 1931 году опубликовал свой первый рассказ «Дезертир».

В 1940 году в альманахе «Север» был опубликован его рассказ «Детство в Соломбале». В годы Великой Отечественной войны работал военным журналистом газеты «Патриот Родины», старший лейтенант, писал рассказы и повести на военную тематику. Награждён медалью «За победу над Германией».

В 1947 году была переиздана повесть «Детство в Соломбале», которая принесла писателю широкую известность. Сначала она была переиздана в Москве, затем издана в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Китае. В 1949 году на Всесоюзном конкурсе художественных книг для детей повесть была удостоена премии.

С 1947 года — член Союза писателей СССР. На сцене Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова были поставлены его пьесы «В штормовую погоду» (1960) и «Мальчишки из Соломбалы» (1967—1975).

Умер 7 августа 1977 года, похоронен на Соломбальском кладбище. В 1988 году одной из библиотек Архангельска было присвоено имя Е. С. Коковина.

Библиография 

 «Дезертир»
 «Гарнизон маленькой крепости»
 «Вахта подруг»
 «Вожак санитарной упряжки»
 «Детство в Соломбале»
 «Морская школа»
 «Первая любовь»
 «Жили на свете ребята»
 «Счастливого плавания»
 «Экипаж боцмана Рябова, или Необыкновенные приключения маленьких матросов на большой реке»
 «Солнце в ночи»
 «Белое крыло»
 «Динь-Даг»
 «Улицы Архангельска рассказывают»
 «Полярная гвоздика»

Примечания

Ссылки 
 Евгений Степанович Коковин на сайте Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова
 Биография Е. С. Коковина
 Е. Коковин на сайте «Архангельский некрополь»
 Виртуальный музей Е. С. Коковина Городской детской библиотеки № 1 имени Е. С. Коковина

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Писатели СССР
Похороненные на Соломбальском кладбище